A North American Star League é uma liga profissional de esportes eletrônicos que apresenta os jogos StarCraft II e Heroes of Newerth. Originalmente modelada após o sucesso das ligas profissionais de StarCraft da Coreia do Sul, foi fundada em 2011 por Russel Pfister e Duncan Stewart. Após a saída de Stewart no meio do ano, Mark K. Brown foi chamado para preencher a posição de Diretor de Operações, em agosto de 2011, e atualmente ainda mantém essa posição.

Origem

Competições de nível profissional em StarCraft surgiram como um fenômeno na Coreia do Sul, no início dos anos 2000. Ligas como a Starleague e GomTV ofereciam cobertura televisionada 24 horas por dia e competições ao vivo realizadas em arenas. Entretanto, até a formação da NASL, competições norte americanas de StarCraft estavam limitadas a eventos realizados pela Major League Gaming e outras pequenas associações. 

A NASL foi desenvolvida por Russel Pfister, dono do site de treinadores de jogos eletrônicos Gosucoaching. A fonte dos fundos para a primeira temporada não foi revelada. Antes do início da segunda temporada da NASL, em Setembro de 2011, múltiplos patrocinadores foram anunciados, incluindo Eizo Nanao Technologies, Kingston HyperX e iBUYPOWER. Apesar de partidas de StarCraft serem um-contra-um, os jogadores geralmente são patrocinados e representam times.

Formato
Na sua primeira temporada, a liga consistia de 50 jogadores de StarCraft divididos em cinco divisões. Partidas foram realizadas nas noites de semana por um período de nove semanas. Então, em um torneio aberto de uma semana, 1000 jogadores competiram por uma única vaga nas finais. As finais consistiam de 16 jogadores em mata-mata, com o vencedor do torneio recebendo $50,000 US de um total de $100,000. Uma quantia recorde na época.

Jogadores notáveis
Lim "SlayerS_BoxeR" Yo-Hwan, um dos jogadores Coreanos mais bem sucedidos e respeitados, entrou na NASL em Março. Outros jogadores notáveis incluem os melhores jogadores de StarCraft II, como Jang "MC" Min Chul, Park "JulyZerg" Sung-Joon, Lee "NaDa" Yun-Yeol, e os ex-jogadores profissionais de Warcraft 3 Jang "Moon" Jae Ho e Manuel "Grubby" Schenkhuizen, assim como o narrador/jogador Daniel "Artosis" Stemkoski.

Primeira temporada
A North American Star League estreou em 5 de abril de 2011. Depois de nove semanas de partidas e uma tabela de mata-mata, junto com um torneio qualificatório aberto, as Grande Finais da primeira temporada ocorreram entre 8 e 10 de Julho de 2011, em Ontario, Califórnia. Em uma série de melhor de sete partidas, o jogador Coreano Lee "PuMa" Ho Joon, que havia recebido sua vaga nas finais através do torneio aberto, derrotou o também Coreano MC por 4x3 e recebeu o prêmio de $50,000.

Grande final

Prêmios 
 1° lugar —  EG.Puma — $50,000
 2° lugar —  oGs.MC — $25,000
 3° lugar —  SEn — $10,000
 4° lugar —  ST.July — $5,000
 5-8° lugares —  Dignitas.SeleCT,  aTn.DarKFoRcE,  STARTALE.Squirtle,  WeMadeFox.Moon — $1,500
 9-16° lugares —  White-Ra,  FXO.Sheth,  mouz.HasuObs,  TSL.aLive,  SlayerS_BoxeR,  oGs.Zenio,  mouz.MorroW,  Liquid.ret — $500

Segunda temporada
A North American Star League começou a transmitir a segunda temporada em 14 de Setembro de 2011. Com algumas grandes mudanças ao formato, envolvendo o número de jogadores sendo reduzido para 40. A temporada principal durou 8 semanas, os dois melhores jogadores de cada divisão avançaram para as Grandes Finais. Do restante dos jogadores, os 20 melhores foram colocados em cinco tabelas classificatórias, e os vencedores de cada classificatória também participaram das Grandes Finais. A última vaga foi para o vencedor do torneio semi-aberto. A Grande final da segunda temporada ocorreu entre 2 e 4 de Dezembro de 2011, em Ontario, Califórnia. O campeão da primeira temporada, PuMa, do time Evil Geniuses, retornou para enfrentar Song "HerO" Hyeon Deok, do time Team Liquid, em uma série de melhor de sete partidas. PuMa derrotou HerO por 4x2, se tornando bi-campeão da NASL e recebendo $40,000.

Grande final

Prêmios 
 1° lugar —  EG.Puma — $40,000
 2° lugar —  Liquid.HerO — $20,000
 3° lugar —  SEn — $12,000
 4° lugar —  mouz.Thorzain — $8,000
 5-8° lugares —  EG.IdrA,  mouz.HasuObs,  mouz.MorroW,  imba.FXOpen.BRAT_OK — $3,000
 9-16° lugares —  mouz.MaNa,  mTw.DIMAGA,  imba.FXOpen.Strelok,  GoSu.HwangSin,  EG.DeMusliM,  Liquid.Sheth,  TT1,  EG.Huk — $1,000

Ver também
Competições profissionais de StarCraft: Brood War
Ongamenet Starleague
GOMTV Global Starcraft II League
Major League Gaming

Competições de StarCraft